«Аленький цветочек» — сказка на сюжет о красавице и чудовище, обработанная С. Т. Аксаковым.
 «Аленький цветочек» — советский мультипликационный фильм 1952 года по одноимённой сказке С. Т. Аксакова.
 «Аленький цветочек» — советский художественный фильм 1977 года по одноимённой сказке С. Т. Аксакова.
 «Аленький цветочек» — спектакль Московского драматического театра имени А. С. Пушкина по одноимённой сказке С. Т. Аксакова (премьера в 1949 году).
 «Аленький цветочек» — балет на музыку Гартмана, поставленный в 1907 году в Мариинском театре.
 «Аленький цветочек» — балет на музыку Корчмарёва, впервые поставленный в 1949 году в Новосибирском театре.